Flavio Cobolli e Dominic Stricker erano i campioni in carica, ma non hanno presto parte a questa edizione poiché non più eleggibili per età.

Arthur Fils e Giovanni Mpetshi Perricard hanno conquistato il titolo, battendo in finale Martin Katz e German Samofalov con il punteggio di 7-5, 6-2.

Teste di serie 

  Mark Lajal /  Jack Pinnington Jones (secondo turno)
  Alexander Bernard /  Dali Blanch (primo turno)
  Jack Anthrop /  Shang Juncheng (secondo turno, ritirati)
  Arthur Fils /  Giovanni Mpetshi Perricard (campioni)

 Leo Borg /  Pedro Boscardin Dias (primo turno)
 Sean Cuenin /  Luca Van Assche (primo turno)
 Samir Banerjee /  Ozan Colak (quarti di finale)
 Jérôme Kym /  Luca Nardi (secondo turno, ritirati)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Open di Francia 2021